Megabizo es la forma helenizada y castellanizada del nombre persa Baghabuxša. Entre los personajes históricos que portaron este nombre destacan:

 Megabizo, uno de los seis conspiradores compañeros de Darío I contra el mago Gaumata.
 Megabizo, nieto del anterior, general de Jerjes I y Artajerjes I.